У́лица Терешко́вой, у́лица Валенти́ны Терешко́вой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР в честь первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой.

Белоруссия 
 Улица Терешковой — улица в Витебске.

Россия 
 Улица Валентины Терешковой — улица в Иркутске.
 Улица Валентины Терешковой — улица в Кемерове.
 Улица Терешковой — улица в городе Ивдель Свердловской области.
 Улица Терешковой — улица в Ишимбае.
 Улица Терешковой — улица в Костроме.
 Улица Терешковой — улица в посёлке Медведево, Марий Эл.
 Улица Терешковой — улица в Минеральных Водах.
 Улица Терешковой — улица в Оренбурге.
 Улица Терешковой — улица в Пензе.
 Улица Терешковой — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Улица Терешковой — улица в Ульяновске.
 Улица Терешковой — улица в Ярославле.

Липецкая область 
 Улица Валентины Терешковой — улица в Данкове.
 Улица Терешковой — улица в Липецке.

Московская область 
 Улица Терешковой — улица в Балашихе.
 Улица Терешковой — улица в Волоколамске (микрорайон Привокзальный).
 Улица Терешковой — улица в Клину.
 Улица Терешковой — улица в Королёве.
 Улица Терешковой — улица в Мытищах.

Нижегородская область 
 Улица Терешковой — улица в Дзержинске.
 Улица Терешковой — улица в Нижнем Новгороде.

Новосибирск 
 Улица Терешковой

Украина 
В связи с голосованием Терешковой за присоединение Крыма к Российской Федерации, на Украине были переименованы 42 улицы, названные в честь Терешковой. Непереименованными остались улицы на территориях непризнанных государственных образований ДНР и ЛНР.
 Улица Терешковой — улица в Донецке.
 Улица Валентины Терешковой — прежнее название улицы Героев Крут в Одессе.
 Улица Терешковой — прежнее название улицы Георгия Вегмана в Запорожье.
 Улица Валентины Терешковой — прежнее название Святищенской улицы в Киеве.
 Улица Валентины Терешковой — прежнее название улицы Руслана Слободянюка в Кропивницком.
 Улица Терешковой — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Николаеве.

Примечания 

Терешковой